Еле́на Влади́мировна Попо́ва:
 Попова, Елена Владимировна (род. 1968) — член Совета Федерации от Волгоградской области.
 Попова, Елена Владимировна (род. 1978) — британский художник русского происхождения.